Ceolwulf (auch Ceolwulfus, Ceolulf, Ceoluulf, Ceolf, Ciolwulf) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Ceol- (=„Kiel, Schiff, Behälter, Tasche“) und -wulf/-ulf (=„Wolf“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Ceolwulf (Wessex), König von Wessex (594/597–611)
 Ceolwulf (Northumbria), König von Northumbria (729–737)
 Ceolwulf (Lindsey), Bischof von Lindsey (767–796)
 Ceolwulf I. von Mercien, König von Mercia (821–823)
 Ceolwulf II. von Mercien, König von Mercia (874–879)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname